Лысовщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лысовщина — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Украина 
 Лысовщина — село в Чутовском районе Полтавской области.